Această listă cuprinde toate filmele cinematografice cu personajul Mickey Mouse, în ordinea lor cronologică oficială. Un număr total de 131 de astfel de filme au fost făcute de către compania Walt Disney

Note

Legături externe

Desene animate
Seriale de animație
Lista episoadelor din serialele de animație
Mickey Mouse